

События 
 Консулы: Гней Домиций Кальвин и Гай Азиний Поллион (оба — плебеи); консулы-суффекты: Луций Корнелий Бальб и Публий Канидий Красс (оба — плебеи); преторы: Луций Каниний Галл, Луций Корнифиций и Луций Семпроний Атратин Бестия; пропреторы: Гай Клодий Весталин (на Киренаике), Луций Децидий Сакса (в Сирии), Луций Корнелий Бальбилл (в Испании) и Марк Лурий (на Сардинии); квесторы: Ливий Оцелла (в Испании) и Тит Атиний Тиран; монетные триумвиры: Квинт Воконий Витул и Тиберий Семпроний Гракх.
 Весна — капитуляция Луция Антония. Окончание Перузинской войны. Разрушение Перузии.
 Присоединение Галлии и Испании Октавианом. 11 легионов, расположенных там, перешли на его сторону.
 Антоний поехал в Италию, но ему не дали высадиться в Брундизии. Антоний заключил союз с Секстом Помпеем, занял Сипунт и осадил Брундизий.
 Секст Помпей занял Сардинию.
 Соглашение в Брундизии между Октавианом и Антонием. Октавиан получает Запад, Антоний — Восток, Лепид — Африку.
 Брак Антония с Октавией.
 Волнения в Риме из-за отсутствия подвоза хлеба. Солдаты Антония разогнали толпу.
 Брак Октавиана со Скрибонией.
 Лабиен подчиняет почти всю Малую Азию и принимает титул «парфянского императора».
 Пакор захватывает Сирию и всю Финикию, кроме Тира.
 Начало антиримского движения в Палестине.
 Антигон II, сын Аристобула II, взял в плен Гиркана с помощью парфянских солдат и объявил себя царём Иудеи.

Родились 
 Александр Гелиос (солнце) — сын Марка Антония и Клеопатры VII, брат-близнец Клеопатры Селены (луны). После смерти Клеопатры VII его судьба в истории не известна.
 Клеопатра Селена (луна) — дочь Марка Антония и Клеопатры VII, сестра-близнец Александра Гелиоса (солнце). Правительница Ливии и Кирены, жена правителя Нумидии и Мавритании Юбу II. У них был сын Птолемей.

Скончались 
 40, нач. — Гай Клавдий Марцелл Младший, римский консуляр. Убеждённый противник Юлия Цезаря и сторонник республики. В последние годы жизни примирился с Цезарем и часто выступал посредником между ним и опальными республиканцами;
 40, сер. — Квинт Фуфий Кален, народный трибун в 61, претор в 59 и консул в 47 до н. э.;
 40, сер. — Фульвия (род. 83/82 до н. э.), римская матрона, жена Марка Антония, первая женщина—политический деятель;
 Тигеллий — древнеримский лирический поэт и певец;
 Луций Децидий Сакса — народный трибун 44 до н. э. Убит в Киликии Квинтом Лабиеном;
 Луций Квинкций (род. ок. 117 до н. э.), народный трибун 74 года до н. э., претор в 68 или 67 году до н. э. Друг Цицерона и тесть Азиния;
 40, ок. — Гай Фуфиций Фангон, претор ок. 42 до н. э., позже наместник Африки.

Примечания

См. также